Такмичење у скоку удаљ за жене на Олимпијским играма 2008. одржано је 19 и 22. августа на Олимпијском стадиону у Пекингу.

Норме за учешће на играма су биле А = 6,72 м и Б = 6,69 м.

За такмичење су се квалификовале 42 такмичрке из 33 земаља, који су подељени у две групе по 21 такмичарка. Квалификације за пласман међу 12 финалиста одржане су 19. августа, док је финале одржано 22. августа.

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 18. августа 2008.

Освајачи медаља 

Поред олимпијског рекорда оборен је један континентални рекорд (Азија) и један национални (Словенија).

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је била 6,75 м коју је постигле 2 такмичарке (КВ), а 10 је ушло у финале на основу постигнутог резултата (кв).
19. август 2008 — 9,40

Финале 
22. август 2008 — 19:20

Извори

Види још 
 Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.

Спољашње везе 
 Званични сајт ИААФ
 Олимпијски веб сајт

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Скок удаљ на Летњим олимпијским играма